Фили́пп Иса́евич Голощёкин (настоящие имя и отчество Шая Ицикович) (, Невель — 28 октября 1941, Куйбышевская область) — российский революционер, большевистский и советский деятель, председатель Самарского губисполкома, секретарь Казахского крайкома ВКП(б). Участник борьбы за установление советской власти на Урале и в Сибири. Восстанавливал хозяйство Самарской губернии, пострадавшей в результате Гражданской войны. Один из организаторов расстрела царской семьи. Считается одним из главных виновников голода в Казахстане в 1932—1933 годах. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1924—1927), член ЦК ВКП(б) (1927—1934). Расстрелян 28 октября 1941 года. Был реабилитирован в 1961 году.

Семья 
Из семьи еврейского подрядчика. В различных источниках в качестве настоящих имён указываются Исай (на идише: Шая или Шай) и Исаак, отчества Исаевич, Исаакович, Ицкович. Партийный псевдоним — Филипп.

Супруга, Берта Иосифовна Перельман, родилась в 1876 году в семье ремесленника. Была арестована и отправлена в ссылку в Нарымский край. В ссылке Берта Перельман вышла замуж за Филиппа Голощёкина. Умерла в 1918 году.

Деятельность до революции 
Окончив зубоврачебную школу в Риге, работал зубным техником. В 1903 вступил в РСДРП, большевик. Вёл революционную работу в Петербурге, Кронштадте, Сестрорецке, Москве и других городах. Участник Революции 1905—1907 годов. С 1906 член Петербургского комитета РСДРП, с 1907 — ответственный организатор и член Петербургского исполнительного комитета РСДРП. С 1909 работал в Московском комитете РСДРП, руководил им. В 1909 арестован и сослан в Нарымский край, в 1910 бежал. В 1912 на 6-й (Пражской) конференции РСДРП (был её делегатом от Москвы) избран членом ЦК и его Русского бюро. Тогда же повторно арестован и выслан в Тобольскую губернию, в город Туринск, откуда переведен в село Демьянское Тобольского уезда. В декабре 1912 года бежал. В 1913 вновь арестован и выслан в Туруханский край в Сибири и освобождён только после Февральской Революции. В письме из ссылки к жене Яков Свердлов, близко сошедшийся с Голощёкиным в ссылке, так описывал его характер: «Он стал форменным неврастеником и становится мизантропом. При хорошем отношении к людям вообще, к абстрактным людям, он безобразно придирчив к конкретному человеку, с которым приходится соприкасаться. В результате — контры со всеми… Он портится, создает сам себе невыносимые условия существования. Скверно, что у него почти нет личных связей…».

Деятельность после Февральской революции 1917 года 
После Февральской революции 1917 года представитель ЦК в Петербургском комитете большевиков, делегат 7-й (Апрельской) конференции РСДРП(б). В мае Яков Свердлов, посылая его на Урал, сообщал местным большевикам: «К вам на Урал поехал т. Филипп… Человек… очень энергичный, с правильной линией» («Ленинская гвардия Урала», Свердловск, 1967. с. 196). Член и секретарь Пермского комитета РСДРП(б), затем член и секретарь областного комитета. Делегат 6-го съезда РСДРП(б) (2 июля — 3 августа). Был членом Пермского, затем Екатеринбургского Советов, членом исполкома Уральского областного Совета. Формировал и возглавлял Красную Гвардию.

В середине октября в качестве делегата II-го Всероссийского съезда Советов РСД прибыл в Петроград. Вошёл в Петроградский ВРК, участвовал в Октябрьском вооружённом восстании. На II-м съезде Советов РСД избран членом ВЦИК. Участвовал в переговорах ВЦИК с Викжелем. Голощёкин вспоминал, что перед его отъездом на Урал В. И. Ленин ориентировал на оттягивание созыва и последующий разгон Учредительного Собрания (см. «От Февраля к Октябрю», М., 1957, с. 112-14).

Деятельность после Октябрьской революции 1917 года

Деятельность в Екатеринбурге 
По приезде в ноябре 1917 года в Екатеринбург добивался ликвидации созданного здесь объединённого Комитета народной власти из представителей ряда социалистических партий. Участвовал в ликвидации прежних местных государственных структур. С декабря член Екатеринбургского комитета РСДРП(б). Один из организаторов расстрела царской семьи в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года и уничтожения тел убитых.

Делегат с решающим голосом на 8 съезде РКП(б) 18-23 марта 1919 года, входил в «Военную оппозицию».

Деятельность в Самаре 
С октября 1922 года по 1925 год Ф. И. Голощекин являлся председателем Самарского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, председателем самарского губисполкома и членом губкома РКП(б). Возглавил губернскую комиссию по борьбе с последствиями голода — «губпоследгол».

23 октября 1922 г. Голощекин отменил военное положение в Самарской губернии, введенное в связи с голодом, эпидемиями и разрухой[4].

При нём в городе и губернии активно развивался НЭП, в рамках которого восстанавливали дореволюционные и создавали новые промышленные предприятия, возрождали транспорт, через рынки налаживали экономику села, организовывали систему ликбеза (ликвидации безграмотности) и культурных учреждений (музеев, театров и т. д.).

Деятельность в Казахстане 

С октября 1925 по февраль 1933 года занимал должность ответственного секретаря Казахстанского крайкома ВКП(б).

Коренизация (казахизация) 
Голощекин разбирался со сложными межнациональными отношениями в парторганизации Казахстана, о чём было отдельное секретное Директивное письмо, утвержденное Постановлением КазКрайКома ВКП(б).

В частности в Директивном письме говорилось:

Коллективизация 
Первым мероприятием в Казахстане была конфискация, проведённая осенью 1928 года. Под конфискацию попали 700 хозяйств, у которых было отобрано около 150 тысяч голов скота (в переводе на крупнорогатый скот). По признанию самого Голощёкина, первоначальные замыслы были вдвое масштабнее, и собирались конфисковать хозяйства от 1500 голов (всё далее согласно статистике 1920-х годов, в переводе на крупнорогатый скот), и общее число «баев-полуфеодалов» должно было составить 1500 хозяйств. Но при утверждении плана конфискации в ЦК ВКП(б) и ВЦИК СССР Голощёкина одёрнули и установили другие нормы: 400 голов — кочевые хозяйства, 300 — полукочевые, 150 — оседлые. Общее число хозяйств снизилось до 700.

Жертвами политики стали до 1 млн казахов (по официальной переписи населения). В 1931 году откочевало 1 млн. 30 тысяч человек, в том числе 616 тысяч безвозвратно, сотни тысяч бежали в Китай.

Историк революции Владимир Бурцев, знавший Голощёкина, сказал о нём: Это типичный ленинец. Это человек, которого кровь не остановит. Эта черта особенно заметна в его натуре: палач, жестокий, с некоторыми элементами дегенерации. В партийном быту он отличался высокомерием, был демагогом, циником. Казахов он вообще за людей не считал. Не успел Голощёкин появиться в Казахстане, как заявил, что советской власти тут нет и надо устроить «Малый Октябрь» Заявления, что за 7 лет он ни разу не выезжал за пределы столицы и не интересовался, как живут люди, не соответствуют действительности, в частности, в апреле 1931 года Голощёкин лично объехал десять районов. О проведении под его руководством коллективизации и раскулачивания в Казахстане вспоминают со смешанным чувством ненависти и ужаса.

Главный государственный арбитр СССР 
В 1933—1939 — Главный государственный арбитр СССР.

Арест и расстрел 
Был арестован 15 октября 1939 года и два года провёл в следственном изоляторе. Его обвиняли в сочувствии к троцкизму, подготовке террористического акта, перегибах в деле коллективизации и пр. Арестованный в апреле 1939 года бывший нарком внутренних дел Н. И. Ежов в своих признательных показаниях от 24.04.1939 упоминает Ф. И. Голощёкина в качестве одного из своих гомосексуальных партнёров. Провёл 12 месяцев под следствием в Сухановской тюрьме, после чего к августу 1941 года возвращён в Бутырскую. В октябре 1941 года был переведён в Куйбышев в связи с подходом вермахта к Москве. 28 октября 1941 года вместе с другими арестованными был вывезен на Барбошину Поляну вблизи посёлка Барбыш под Куйбышевом (ныне в черте города) и там расстрелян.

Его имя дважды упоминалось в изданном в 1938 г. Кратком курсе истории ВКП(б) (в составе списков ЦК и Русского бюро ЦК большевистской партии), но после его ареста было снято (наряду с именем Н. Ежова).

Посмертно реабилитирован в 1961 году.

Киновоплощения  
 2018 — Тар заман — Сергей Тейфель
 2020 — Плач великой степи  — в роли Ермакова (прототип — Филипп Голощёкин) Сергей Уфимцев 
 2022 — Ахмет. Учитель нации — Виктор Королёв

Память 

 В 1930 году Абайский район Абайской области, носил название Голощёкинский район.
 Под Самарой на месте расстрела установлен памятный знак, на котором начертано: «Установлен на месте захоронения жертв репрессий 30-40-х гг. Поклонимся памяти невинно погибших…»
 В 1976—1995 годах одна из улиц Екатеринбурга носила имя Ф. И. Голощёкина.
 Казахстанский горно-металлургический техникум имени Голощёкина — до 1938 г. название Лениногорского горно-металлургического техникума.
 Карабалыкский учебно-опытный зерносовхоз имени Голощёкина — прежнее название посёлка Карабалык Костанайской области.
 Колхозы имени Голощёкина в различных областях Казахской ССР и в Адамовском районе Оренбургской области.

Примечания

См. также 
 Коллективизация в Казахстане
 Расстрел царской семьи
 Голод в Казахстане в 1932—1933 гг.
 Барбошина поляна
 Большой террор
 Враг народа
 Расстрелы заключённых НКВД и НКГБ (1941)
 Репрессии в СССР
 Сталинские репрессии

Литература 
 Бузунов В., Моисеева Е. Талантливый организатор // Ленинская гвардия Урала / Предисл. Б. Крупаткина; Ред. коллегия: А. Н. Бычкова и др.; Сост. А. С. Яковлев. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1967.
 Плотников И. Ф. Во главе революционной борьбы в тылу колчаковских войск : Сиб. (Урал.-Сиб.) бюро ЦК РКП(б) в 1918—1920 гг. — Свердловск: Изд-во УрГУ, 1989. — ISBN 5-7525-0045-1
 Шишанов В. Фамилия с открытки // Витебский проспект. — 2006. — № 51. — С. 3.

Большевики
Члены ЦК РСДРП
Персоналии:Самара
Персоналии:Сестрорецк
Ссыльные в Тюменской области
Правители Казахстана
Голод в СССР (1932—1933)
Голод в Казахстане
Участники коллективизации
Казнённые в 1941 году
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены ЦК КПСС
Командующие Уральским военным округом
Члены ВЦИК
Секретари Казахстанского крайкома ВКП(б)
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Делегаты VII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Делегаты VI конференции РСДРП(б)
Делегаты VII конференции РСДРП(б)
Делегаты VIII конференции РКП(б)
Делегаты IX конференции РКП(б)
Делегаты X конференции РКП(б)
Делегаты XI конференции РКП(б)
Делегаты XII конференции РКП(б)
Делегаты XIII конференции РКП(б)
Делегаты XIV конференции РКП(б)
Делегаты XV конференции ВКП(б)
Делегаты XVI конференции ВКП(б)
Делегаты XVII конференции ВКП(б)
Заключённые Сухановской тюрьмы
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Организаторы расстрела царской семьи